A Quiet Little Game – film del 1915 diretto da Roy Clements
 A Quiet Little Game – film del 1921 diretto da Wallace A. Carlson